Puig Roig, puig de 1.003 metres d'altitud de l'illa de Mallorca al municipi d'Escorca.
 Puig Roig (Andratx), puig de l'illa de Mallorca al municipi d'Andratx.
 Puig Roig (Castellar de n'Hug), muntanya del terme comunal de Castellar de n'Hug, de la comarca del Berguedà
 Puig-roig (el Montmell), muntanya del terme comunal del Montmell, de la comarca del Baix Penedès
 Puig Roig (Palau-sator), muntanya del terme municipal de Palau-sator, de la comarca del Baix Empordà
 Puig Roig (Pals), muntanya del terme municipal de Pals, de la comarca del Baix Empordà
 Puig Roig (Prunet i Bellpuig), muntanya del terme comunal de Prunet i Bellpuig, de la comarca del Rosselló
 Puig Roig (el Tec), muntanya del límit dels termes comunals de Castell de Vernet, de la comarca del Conflent, i de la del Tec, de la del Vallespir
 Puig-roig (Torroella de Montgrí), muntanya del terme comunal de Torroella de Montgrí, de la comarca del Baix Empordà.